Индо-исламская архитектура — архитектурная культура полуострова Индостан, возникшая в результате распространения ислама и исламской культуры на территории Индии, Пакистана и Бангладеш в эпоху Средневековья. Самым знаменитым зданием индо-исламской архитектуры считается мавзолей Тадж-Махал.

История возникновения 
В 712 году Мухаммад бен Касим захватывает территорию Синд (современный Пакистан). Тогда большая часть населения исповедовала буддизм. Чтобы укрепить свою власть и распространить ислам на территории Синда Мухаммад бен Касим строит город Мансура, украшением которого были исламские храмы и прекрасные сады. В 727 году была построена мечеть в городе Банбхор, Пакистан(разрушена). Синд стал «воротами ислама» на полуострове Индостан.

Однако возникновение индо-исламской архитектуры относят к концу 12-ого века, времени основания Дели как столицы государства Гуридов и созданию Делийского султаната. Несколько поколений династий родом из Центральной Азии и начиная с 15-ого века правители Империи Великих Моголов распространяли ислам на территории Индостана и занимались активным строительством мечетей, медресе, мавзолеев.

Делийский султанат 
В 1199 году в Дели Кутуб-уд-Дино-Айбаком, первым султаном Дели, было начато строительство религиозного комплекса Кутуб. Зодчие в первую очередь ориентировались на иранские архитектурные традиции. Однако скульптурные украшения были выполнены в индийском стиле. Особое внимание заслуживает Кутубский минарет, состоящий из пяти целендрических секций, каждая из которых украшена балконом, поддерживаемым сотовым сводом.

Особого внимания заслуживает и мечеть Адхай Дин Ка Джхонпра в городе Аджмер в штате Раджастхан, Индия. Это одна из старейших мечетей в Индии и самое старое сохранившийся здание в Аджмере. Интересно, до начала исламизации Индии это здание было индуистским храмом. Однако в 1213 году для султанов Дели он был перестроен под мечеть. Само здание мечети имеет 10 куполов и 124 колонны. В 1230 году были добавлены 7 подковообразных арок.

Империя Великих Моголов 
Империя Великих Моголов — исламская империя, просуществовавшая в Индии с 1526 по 1857 год. Могольская архитектура соединила в себе традиции персидской, турецкой, арабской, среднеазиатской и родной индийской архитектурных школ. Также особенностью могольской архитектуры можно назвать масштабность и величественность зданий, строгую симметрию.

В 1605—1613 годах была построена гробница Акбара, гробница могольского императора Акбара. Она является важным архитектурным шедевром Великих Моголов и располагается в Сикандре, штат Уттар-Прадеш, Индия

Самым узнаваемым зданием могольской и всей индо-исламской архитектуры стал Тадж-Махал, гробница для жены Шах-Джахана, которая умерла в 1631 году. 171 метровый мемориальный комплекс возвышается на зеркальной гладью пруда перед Тадж-Махалом. Особое внимание архитекторы уделяли и садам, окружающим гробницу.

Источники 
 Architecture // Banglapedia
 Blair, Sheila, and Bloom, Jonathan M., The Art and Architecture of Islam, 1250—1800, 1995, Yale University Press Pelican History of Art, ISBN 0300064659.
 Harle, J.C., The Art and Architecture of the Indian Subcontinent, 2nd edn. 1994, Yale University Press Pelican History of Art, ISBN 0300062176.
 Hasan, Perween, Sultans and Mosques: The Early Muslim Architecture of Bangladesh, 2007, I.B.Tauris, .
 Richard Ettinghausen, Oleg Grabar and Marilyn Jenkins-Madina Islamic Art and Architecture: 650—1250  Yale University Press, 2001. .

Архитектура Индии
Архитектура Пакистана
Исламская архитектура
Архитектурные стили
Ислам в Индии
Ислам в Пакистане